De Molen van Van der Steen was een windmolen in de Nederlandse plaats Venlo.

De zogenaamde stellingmolen werd in 1877, na de slechting van de vestingwerken, gebouwd aan de zuidzijde van de oude vestingstad. Hoewel het werd aangeduid als korenmolen, gebruikte Van der Steen de molen om hout te zagen.

In 1883 brandde de molen af, maar werd in datzelfde jaar weer hersteld. Waarschijnlijk is de molen in 1924 verdwenen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval bestond de molen niet meer in 1933, toen een luchtfoto van de wijk werd gemaakt.

Tegenwoordig herinnert de Molensingel nog aan het bestaan van de molen.

Externe link 
 Molendatabase

Steen
Steen
Steen
Steen